Plymouth – miasto portowe w Wielkiej Brytanii
 City of Plymouth – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Devon (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Plymouth – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Plymouth – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
 Plymouth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Plymouth – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Plymouth – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Plymouth – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Plymouth – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Plymouth – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Plymouth – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Plymouth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Plymouth – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Jefferson
 Plymouth – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Plymouth – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Plymouth – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Plymouth – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Washington
 Plymouth – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Plymouth – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Plymouth – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Plymouth – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Plymouth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Plymouth – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Plymouth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Plymouth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Washington
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Plymouth (ang. Plymouth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Plymouth (ang. Plymouth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Plymouth (ang. Plymouth County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Plymouth (ang. Plymouth County) – w stanie Massachusetts

Inne miejscowości:
 Plymouth – stolica brytyjskiego terytorium zależnego Montserrat 
 Plymouth – miasto w Tobago

Inne
 Plymouth Argyle F.C.
 Plymouth – dawna marka amerykańskich samochodów osobowych
 Plymouth – graficzny system startu dla systemu Linux autorstwa Red Hata